

Patronyme 

 André Pratte (1957-), journaliste québécois ;
 France Pratte (1929-), historienne québécoise de l’architecture ;
 Guy Wyser-Pratte (1940-), investisseur et financier américain ;
 Martine Pratte, parolière québécoise ;
 Yves Pratte (1925-1988), avocat, président d'Air Canada (1968-1975) et juge à la Cour suprême du Canada (1977-1979).

Astronomie 

 (185020) Pratte, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes